Подолян — фамилия.

Известные носители:
 Подолян, Владимир Яковлевич (1907—1984) — советский эпидемиолог, микробиолог, профессор, генерал-майор медицинской службы.
 Подолян, Николай Петрович (1923—2012) — советский поэт, публицист, журналист.
 Подолян, Федот Прокофьевич (1909—1971) — один из руководителей партизанского движения в Могилёвской области в годы Великой Отечественной войны.
 Подолян, Юлия Владимировна (род. 1985) — украинская тхэквондистка.

Составная фамилия 
 Слободянюк-Подолян, Степан Иванович (1876—1932) — советский украинский живописец. См. также 
 Подоляны